Ло́тар Э́ммерих (; 29 ноября 1941, Дортмунд, Германия — 13 августа 2003, Хемер, Германия) — немецкий футболист, игравший на позиции нападающего, тренер.

Карьера 
Большую часть своей карьеры Лотар Эммерих провёл в клубе «Боруссия» (Дортмунд), за который он сыграл 250 матчей и забил 148 голов. В составе этого клуба он выиграл Кубок кубков и Кубок ФРГ. Всего в Бундеслиге он забил 115 голов в 183 матчах. Это второй показатель среди 50-ти лучших бомбардиров Бундеслиги. Эммерих дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии в сезонах 1965/66 и 1966/67 годов (31 и 28 голов, соответственно) и один раз чемпионата Бельгии в сезоне 1969/70 годов (29 голов).

Лотар Эммерих сыграл 5 матчей за сборную ФРГ, в составе которой стал серебряным призёром чемпионата мира 1966 года.

После окончания карьеры игрока Лотар Эммерих работал тренером в различных клубах.

Достижения 
 Финалист чемпионата мира: 1966
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1966
 Обладатель Кубка ФРГ: 1965
 Лучший бомбардир чемпионата Германии: 1965/66, 1966/67
 Лучший бомбардир чемпионата Бельгии: 1969/70
 Рекордсмен Кубка обладателей кубков УЕФА по количеству голов в сезоне: 14 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста. Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК «Вюрцбургер Киккерс»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Майнц 05»
Тренеры ФК «Байройт»